Lista postaci serialu Miodowe lata – spis postaci z serialu Miodowe lata.

Krawczykowie 

 Karol Krawczyk – motorniczy linii 18 Tramwajów Warszawskich. Jeździł tramwajem typu Konstal 13N. Cechuje go ogromny egoizm, brak kultury osobistej, tolerancji i zahamowania. Mąż Aliny Krawczyk, którą zdrobniale nazywa „Misiaczkiem” lub „Myszeczką”. Przyjaciel Tadzia Norka, z którym często się kłóci, ale zawsze może na niego liczyć. Członek Klubu Sierżantów Elitarnych Jednostek Desantowych, gdzie jest skarbnikiem i honorowym kwatermistrzem. Kapitan klubu piłkarskiego FC Albatros, gdzie gra na pozycji bramkarza. Umie także grać w bilard i ping-ponga. Często popada w kłopoty przez nieprzemyślane decyzje życiowe i „genialne pomysły”, które zawsze stają się niewypałami. Jest bardzo pomysłowy; w swoje pomysły zawsze wciąga Tadeusza, który zwykle stara się go odwieść od głupiego pomysłu. Ma ogromną tremę, co negatywnie odbija się na publicznych wystąpieniach, które zawsze kończą się nieudanie. Jego cechą charakterystyczną jest otyłość, która jest obiektem żartów wszystkich bohaterów serialu. Marzeniem Karola jest prowadzenie niskopodłogowego tramwaju. Często przygniata staruszki drzwiami od trawmaju. Nie przepada, z wzajemnością, za swoją teściową Zofią Rudnik; zazwyczaj szuka pretekstów, aby uniknąć spotkania z nią. Jest skąpy, nerwowy oraz despotyczny, ale w gruncie rzeczy ma dobre serce, choć wiele razy zdarzyło mu się podnieść rękę na Norka. Bardzo kocha swoją żonę i chciałby ją uszczęśliwić sukcesem finansowym; mimo to, nie pozwala jej pracować, twierdząc iż ceni wartości rodzinne. Lubi wędkować. Czyta „Tygodnik sportowy” oraz czasopismo erotyczne „Seks dżentelmena”, które ukrywa pod lodówką. Nienawidzi niedoprawionej zupy, wścieka się jeśli Alina nie doda do niej Maggi. Ma problemy z ortografią, słabo się uczył w szkole, jednakże ukończył technikum. Mdleje na widok krwi. Nie ma samochodu, kiedyś był w wojsku. Często śnią mu się tramwaje; za każdym razem krzyczy wtedy przez sen „Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach?”.
 Alina Krawczyk z d. Rudnik – żona Karola Krawczyka, typowa kura domowa. Jej najlepszą przyjaciółką jest Danka. Ma siostrę i brata. Alina to mądra, trzeźwo myśląca kobieta, z poczuciem humoru. Ukończyła technikum pszczelarskie, a także kurs stenografii i maszynopisania. Jako młoda dziewczyna miała wielu adoratorów, m.in. Piotra Ambroziaka i Patryka Bukowskiego. Karola poznała, gdy ten zamiatał ulicę i przejechał jej miotłą po butach. Narzeka na swoje życie kury domowej oraz na to, że mąż nie pozwala jej pracować ani nawet wyjść z domu. Od czasu do czasu udaje jej się podjąć pracę na krótki czas; pracowała, m.in. jako sekretarka, opiekunka do dziecka, recepcjonistka w klinice ginekologiczno-położniczej i agentka ubezpieczeniowa. Nie rozumie zainteresowań męża piłką nożną i bilardem, a Klub Sierżanta, którego Karol jest członkiem, uważa za „durnowaty”. Zawsze słusznie odradza mężowi wiele jego pomysłów, twierdząc, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Znana ze swoich ciętych ripost; potrafi zagiąć Karola jednym inteligentnym zdaniem. Często, wraz z Danką, knuje intrygę przeciw swemu i jej mężowi, zazwyczaj dla ich dobra. Ponadto zabiera mu zawsze całą wypłatę. Czasami bywa bardziej cyniczna i złośliwa od Karola, ale mimo to bardzo go kocha; zdrobniale nazywa go „Dużym Misiem”. W przeciwieństwie do Karola, jest bardzo tolerancyjna i szanuje jego rodzinę. Często próbuje także hamować kłótnie między Karolem i swoją matką. Nie ma prawa jazdy, w przeszłości należała do harcerstwa. Lubi czytać pisma kobiece i oglądać telenowele. Świetnie gotuje, stara się oszczędzać pieniądze, by wyremontować mieszkanie, wymienić stare, rozpadające się meble i chodzić w nowych sukienkach.

Norkowie 

 Tadeusz Norek – najlepszy przyjaciel Karola, pracownik warszawskiej kanalizacji miejskiej (sam określa siebie mianem „inżyniera instalacji podziemnych”), mąż Danuty Norek. Jest bardzo sympatyczny i kulturalny. Pomaga Karolowi w jego planach, co powoduje wiele komplikacji. Zwykle próbuje odwieść Karola od jego „genialnych pomysłów”, w wielu sytuacjach postępuje bardziej racjonalnie. Mimo przyjaźni, bardzo często się kłócą. Tadeusz boi się swojej żony i niejednokrotnie skamle na jej widok jak piesek. Często jest bity przez swoją żonę; po każdej awanturze, przychodzi do Karola cały obolały i ze śladami na twarzy. Ma chudą posturę, mimo tego, że dużo je. Za każdym razem, gdy jest u Krawczyków, je z nimi obiad i zagląda do ich lodówki, zazwyczaj wyjadając ich kiełbasę. Do jego ulubionych potraw należą bigos i ryba po grecku, mimo to, docenia on nawet smak karmy dla psa lub kota. Jest optymistą, zawsze stara się pocieszyć Karola. Chciałby być sławnym. Podobnie jak Karol, lubi wędkować. Kocha zwierzęta, choć ma alergię na sierść. Jego hobby to ornitologia. Gra w klubie piłkarskim FC Albatros na pozycji lewoskrzydłowego. Bardzo kocha swoją pracę, porównując swój zawód do księdza lub neurochirurga. Jego marzeniem jest zwiedzić wszystkie kanały świata, zwłaszcza Wenecję. Ma talent muzyczny, potrafi grać na keyboardzie ze słuchu. Tadeusz jest bardzo dziecinny, lubi bawić się zabawkami oraz oglądać kreskówki, w szczególności „Kosmicznego Kapitana”. Posiada podręczny notesik, w którym zapisuje ważne wydarzenia, a także obraźliwe wyrazy, którymi przezywa go Karol.
 Danuta Norek – żona Tadzia Norka, najlepsza przyjaciółka Aliny. Słuchając Zbigniewa Wodeckiego, wpadła do kanału, prosto w objęcia Tadeusza i tak go poznała. Danka to zdecydowana głowa rodziny. Męża trzyma krótko, umie przywołać go do porządku poprzez głośne wołanie jego imienia – „Tadzik!”. Ponadto często bije męża lub rzuca w niego przedmiotami. Zwykle kłótnie Norków słychać w mieszkaniu Krawczyków. Danuta względem męża zachowuje się nieszczerze, wydaje jego pieniądze i rzadko kiedy mu ustępuje. Często rozmawia o mężu z Aliną, szukając u niej małżeńskiej porady bądź knując wraz z nią intrygę przeciw niemu i Karolowi. Jest bardzo konsekwentna, mimo to kocha swego partnera, ponieważ martwiła się o niego, gdy lunatykował i przytulała się z nim podczas randki na rolkach; nie pozwala także, by ktoś inny go obrażał. Podobnie jak Alina zajmuje się domem, jednak ze względu na brak kulinarnego talentu, jej mąż Tadeusz woli żywić się u Krawczyków. Często też karmi swojego męża jedzeniem z puszki, przyrządza mu również takie nietypowe potrawy jak np. kotlety mielone bez mięsa. Pochodzi z Malborka. Nie przepada za Karolem, z wzajemnością, czasami jednak entuzjastycznie całuje go w policzek. Uwielbia przebywać u kosmetyczki, pasjonuje ją prasa kobieca i plotkowanie. Wierzy w zjawiska paranormalne. Często kręci palcem loczka po bokach głowy, gdy usłyszy o jakimś wartościowym mężczyźnie, o którym zaraz myśli jak o kochanku. Ma uwodzicielskie usposobienie i znaczące potrzeby seksualne, lubi podobać się mężczyznom.

Rodzina Krawczyków 
 Zofia (Karolina) Rudnik – matka Aliny. Z wzajemnością nie przepada za swoim zięciem, Karolem Krawczykiem. Za każdym razem, kiedy ich odwiedza, wytyka Karolowi jego wady, żartuje też z jego wyglądu. Zawsze ma pretensje do Aliny o to, że poślubiła Karola, bo jej zdaniem Alina zasługuje na kogoś lepszego. Mieszka w Milanówku na ulicy Czackiego 7 m.5. Trzyma swego męża pod pantoflem; nie może on nawet opuścić mieszkania bez jej wiedzy. Jest też wobec niego niewierna, zdarza się jej mieć romanse z innymi mężczyznami, m.in. z Romanem Kurskim czy boyem hotelowym Kostasem.
 Edward Rudnik (lub Edward Cieszkowski) – teść Karola Krawczyka, pantoflarz. Używa zatyczek do uszu, aby wytrzymać ze swoją żoną, co Karol uważa za genialny pomysł. Od momentu, gdy w czasie stanu wojennego ujrzał na ulicy opancerzony transporter, stracił zaufanie do rzeczywistości, przez co od tamtej pory nie wychodzi z domu po zmroku. Posiada order Virtuti Militari. Pracował w zakładzie resocjalizacyjno-wychowawczym, gdzie uczył podopiecznych (m.in. Romana Kurskiego) wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dla podopiecznych była to kara, dlatego Rudnik był nazywany „Krwawym Edwardem”.
 Wujek Leon – jest łysy, mieszka w Sochaczewie. Jest bardzo sympatyczny. Gdy wita się z Karolem, mocno klepie go w plecy.
 Agata Tatoń z d. Rudnik – siostra Aliny, żona Staszka. Nie przepada za Karolem.
 Staszek Tatoń – mąż Agaty (od 12 odcinka), były kolega Karola z pracy, gra w FC Albatros. Jest uległy wobec żony.
 Ciocia Jadzia – ciocia Aliny, żona Zenka. Mieszka w Mławie, gdzie kiedyś pracowała w Parówkolandzie przy nadziewaniu parówek. Karol lubi ją ponoć najbardziej z całej rodziny Aliny, aczkolwiek za nią też zbytnio nie przepada. Ma dobre serce, choć niekiedy ciężko z nią wytrzymać.
 Zenek Kluczny – mąż cioci Jadzi, znajomy Karola. Jest bardzo bezpośredni i wręcz chamski. Do rodziny Krawczyków wchodzi poprzez ślub z Jadwigą w 51 odcinku. Gra w FC Albatros. Jest w trudnej sytuacji finansowej, mieszka w budce na parkingu. Nosi wąsy, był kiedyś w wojsku. Nie lubi Tadeusza Norka, dziwi się Karolowi, że przyjaźni się z kimś takim, często też śmieje się z niskiego wzrostu Norka.
 Zofia Krawczyk z d. Jankowska – matka Karola. Jest to sympatyczna starsza kobieta. Utrzymuje dobre stosunki ze swoją synową Aliną, w przeciwieństwie do Karola i jego teściowej.
 Ciocia Weronika – ciocia Karola mieszkająca w USA, siostra Zofii Krawczyk. Przez lata korespondencji, wysyłała Karolowi w sumie 1700 dolarów, w przekonaniu, że są one przeznaczane na jego karierę naukową. W rzeczywistości Karol większość tych pieniędzy wydał na zakup mieszkania. Gdy po 15 latach przyjechała do Polski, ten w obawie, by jego oszustwo się nie wydało, postanowił udawać profesora. Ciocia jednak szybko się zorientowała, że Karol kłamie, ale wybaczyła mu. Wystąpiła w odcinku Ciocia z Ameryki.
 Bartuś – przystojny kuzyn Karola, finansista. Został uwiedziony przez Pamelę Marszałek w odcinku Wielki szmal.

Pozostali mieszkańcy kamienicy 
 Roman Kurski – żonaty i bezrobotny kryminalista, mieszka w domu nr 5. Jest kibicem Legii Warszawa. Specjalizuje się w drobnych kradzieżach oraz włamaniach. Jest łysy (w niektórych odcinkach ma bardzo krótkie włosy i zarost), ma tatuaże i chodzi w pomarańczowym podkoszulku. Kiedyś był w szpitalu psychiatrycznym (gdzie bardzo mu się podobało), gdyż udawał psychicznie chorego, aby zmniejszyć sobie wyrok za rozbój i pobicie. Bardzo lubi alkohol, twierdzi, że potrafi wypić jedną butelkę wódki w 8 sekund. Mówi do Karola i Norka: „sąsiad” (lub w l.mn. „sąsiady”), do kobiet: „sąsiadka”; wita się charakterystycznym zwrotem: „strzałeczka”. Inne, często używane zwroty: „w mordę jeża”, „nie pojmuję”, „już wyjaśniam zagadnienie”. Był w poprawczaku, gdzie Edward Rudnik go resocjalizował, przez co Kurski ma do niego szacunek. Kradnie żarówki z klatki schodowej kamienicy. Siedział w najsłynniejszych więzieniach w Polsce, m.in. w Rawiczu, we Wronkach i na Białołęce. Choć bywa niebezpieczny, jest lojalnym sąsiadem i zachowuje się szlachetnie wobec kobiet. Lubi alkohol oraz grubsze kobiety, pewnego razu zakochał się w mamie Aliny. Często bije się z żoną, która pewnego dnia wysłała list do fundacji Nowy Start, pomagającej samotnym kobietom, dostając od nich w zamian mieszkanie na Żoliborzu.
 Helena Grzelak – plotkarka i krzykaczka. Ma siostrę. Posiada awanturnicze usposobienie. Kłóci się ze swoimi sąsiadami, zwłaszcza z Karolem i Tadziem. We wszystkich sporach staje po stronie kobiet, obwiniając mężczyzn za całe zło tego świata. Mimo to ma skłonności do romansów i słabość do cudzych mężczyzn. Nie przepada za Tadeuszem Norkiem, którego nazywa „psychopatą”. Posiada jamnika.
 Mariola P. Zalewska (lub Mariola Majdan), nazywana Rudą – rudowłosa, zmysłowa i ponętna, obiekt westchnień sąsiadów. Ma narzeczonego. Swą urodą i prowokacyjnym zachowaniem uderza do głowy mężczyznom, w tym Tadkowi i Karolowi. W odcinku 105, zostaje tancerką na rurze w klubie „Słodki kącik”.
 Hakeem Jordan – czarnoskóry DJ. Wprowadził się do mieszkania nr 5 w odcinku Dzikość serca, wcześniej Mieszkał na Saskiej Kępie. Jest wesoły, sympatyczny, uprzejmy w stosunku do kobiet, lubi taniec nowoczesny.
 Tomek Grzelak – dziecko, nie lubi się myć. Wystąpił w odcinku W pułapce.
 Obrochtowa – stara sąsiadka Krawczyka i Norka, z którymi często się kłóci. Ma kota.
 Włodzimierz Argasiewicz – gospodarz domu, jest w konflikcie z Krawczykiem i Norkiem.
 Mariola – przedszkolanka, umie mówić po angielsku. Ma zazdrosnego narzeczonego. Wystąpiła w odcinku Bjorn Bergenstrup
 Mańkowska – ma męża i córkę.
 Tomek Borowski – sąsiad Karola i Tadzia. Dziecko, nie ma ojca, uwielbia Karola. Wystąpił w odcinku Idol.
 Karolina Mańkowska – ładna nastoletnia sąsiadka Karola i Tadzia. Używa nowoczesnej mowy, cały czas zmienia chłopaków. Wystąpiła w odcinku Wiecznie młodzi.
 Kamińska – Karol naprawiał u niej rury. Krawczyk nazywa ją „babskiem”.
 Sławomir i Hanna Kaliccy – małżeństwo, wprowadzili się do kamienicy w odcinku Wspólny wróg.

Pracownicy Tramwajów Warszawskich 
 Jan Marszałek – dyrektor Tramwajów Warszawskich (od odcinka Golfista), mąż Pameli. Jest kulturalny, uprzejmy i elokwentny. Posiada bogate słownictwo, jego charakterystyczny zwrot to: „Panie Karolu, stop!”, którego używa, by przerwać Karolowi. Ciągle obiecuje Karolowi upragniony awans, ale nie dotrzymuje słowa. Żonę nazywa „Tygryskiem”. Przez kilka lat mieszkał w USA, gdzie popadł w długi, przez grę w hazard.
 Barczak – kierownik w zakładzie komunikacji miejskiej (od odcinka Golfista), przełożony Karola. Łysieje. Nie jest lubiany przez tramwajarzy, a wręcz znienawidzony przez Karola. Podlizuje się Marszałkowi, zawsze obciąża Karola nieznośnymi obowiązkami.
 Leopold Misiak – motorniczy. Nie przepada za Karolem, z wzajemnością, jednak czasami potrafią dojść do porozumienia. Umie grać w kręgle, jest szarmancki. Podoba się Alinie i Dance; Karol natomiast uważa, że jest brzydki.
 Janek – motorniczy, hoduje psy. Jest niskiego wzrostu. Gra w FC Albatros. Z Karolem dogaduje się dość dobrze.
 Bolesław Jarosz – motorniczy. Podobnie jak Karol lubi się przechwalać.
 Jan Józef Marczak – dyrektor Tramwajów Warszawskich (do odcinka Golfista).
 Stefan Ślączek – członek zarządu. Gra w klubie piłkarskim FC Albatros na pozycji lewego obrońcy, gdzie jest również szefem rady drużyny.
 Brydzyk – członek zarządu. Gra w klubie piłkarskim FC Albatros na pozycji pomocnika.

Członkowie Klubu sierżanta 
 Zdobysław Kawałek – supersierżant. Jest w wieku emerytalnym. Lider stowarzyszenia. Ma dużo młodszą żonę Balbinę.
 Sierżant Zaradek – komendant obszaru centralnego Klubu byłych sierżantów elitarnych jednostek desantowych.
 Sierżant Kęcik – nie lubi Zaradka. Zawsze nosi przy sobie miarkę stolarską.
 Sierżant Trzmielewski – jest sekretarzem w Klubie Sierżanta.
 Sierżant Wiśniewski – pracuje w zarządzie cmentarza.
 Sierżant Majewski
 Sierżant Zawadzki

Inni bohaterowie 
 Doktor Zawisza – lekarz rodzinny, pasjonat psychiatrii i hipnozy. Lubi eksperymentować na Karolu i Norku – uważa ich za niesamowity przypadek. Jest również naukowcem szukającym nowych metod leczenia. Mimo że zajmuje się psychiatrią, sam zachowuje się jakby nie był normalny – zwykle przejawia objawy tego właśnie zaburzenia psychicznego, jakim się aktualnie zajmuje.
 Pamela Marszałek z d. Śliwa – druga żona Jana Marszałka, blondynka, dba o urodę. Wita się i żegna charakterystycznym zwrotem „Hi!”. Męża nazywa „Kłapouszkiem”. Nie grzeszy mądrością, jest próżna i nie rozumie kawałów. Całe dnie spędza w salonach piękności, łatwo się denerwuje. Nie umie gotować, nie lubi też sprzątać. Ma skłonności do flirtu z innymi mężczyznami, a o mężu mówi, że jest mało męski.
 Inspektor Kopek – policjant operacyjny, ma wadę wymowy – jąka się. Chodzi w płaszczu i kapeluszu.
 Doktor Jary – psychiatra, leczył Karola i Norka, lubi eksperymentować na pacjentach.
 Dzielnicowy – policjant. Jego stopień to starszy posterunkowy (później sierżant sztabowy). Bardzo przyjacielski, ma poczucie humoru i dystans do samego siebie jako do policjanta – o nich najczęściej opowiada żarty.
 Pani Halska z d. Kuczek – nauczycielka języka polskiego. Była wychowawczynią Karola i Tadzia, ich zdaniem bardzo surową, wręcz potworną. W dzieciństwie Karol na każdej przerwie rysował jej karykaturę w kształcie tłuczka, podpisaną „Kuczek – stary tłuczek”. Dopiero w odcinku Idol Halska dowiedziała się, że to był on.
 Henio Piekarz – właściciel baru „Niedźwiadek”, do którego przychodzą Krawczyk i Norek, gra na wyścigach konnych.

Bohaterowie epizodyczni 
 Wojciech Pilśniak – kolega Tadzia z pracy, od 25 odcinka brygadzista. Jego powiedzonko to: Właściwy człowiek we właściwej rurze.
 Mieczysław Capała – pracuje w supermarkecie na Woli dziale mięsnym. Karol chciał, by został mężem cioci Jadzi. W Mławie, w Parówkolandzie zamawia parówki odtłuszczone, które uważa za parówki przyszłości. Wystąpił w odcinku Ciocia Jadzia.
 Bolesław Marciniak – kolega Karola ze szkoły podstawowej. Nie ma śmiałości do kobiet. Dzięki Karolowi poznaje Zosię Chylińską, z kórą potem idzie na randkę w ciemno. Wystąpił w odcinku Rendez-vous w ciemno.
 Zofia Chylińska – znajoma Karola, kiedyś pracowała w kiosku w zajezdni tramwajowej. Zakochuje się w Bolku Marciniaku. Ma współlokatorkę Iwonę. Wystąpiła w odcinku Rendez-vous w ciemno.
 Jacek – brat Pameli Marszałek. Wystąpił w odcinku Alina i blondyna. Jest bardzo przystojnym modelem. Chodzi na techno-party, ma o muzyce techno bardzo dobre mniemanie. Posiada dwuosobowe Porsche. Spodobał się Alinie i Dance.
 Kostas – boy hotelowy w hotelu Pallace Atena na Cyprze, wystąpił w odcinku Cypryjski łącznik. Jest młodym, przystojnym mężczyzną greckiej urody. Zaprzyjaźnił się z Karolem i Tadeuszem. Randkował z mamą Aliny, która przedstawiała mu się jako Karolina; spodobał się także Alinie. Nie zna dobrze języka polskiego.
 Jan Spyra – wystąpił w odcinku Męska duma. Chodził z Karolem do tej samej szkoły, oboje podkochiwali się w Alinie. Jest pomocnikiem hydraulika, ale okłamał Karola, że ma własną fabrykę pod Szczecinem, by nie wiedział, że źle mu się powodzi.
 Anna Spyra – żona Jana Spyry, bardzo nieśmiała. Wystąpiła w odcinku Męska duma. Ciekawostką jest, że postać tę zagrała Katarzyna Żak, która od 96. odcinka wcielała się w postać Aliny Krawczyk.
 Jadwiga – wystąpiła w odcinku Robot kuchenny. Została służącą Krawczyków, lecz z powodu jej lenistwa, Karol ją wyrzucił. Pod koniec odcinka zatrudnił ją Norek.
 Mirosław i Celina Lasakowie – małżeństwo, zajmują się produkcją wędlin. Dawniej mieszkali w mieszkaniu Krawczyków. Wystąpili w odcinku Obiecujący młody człowiek.
 Adrian – jeden z chłopaków Karoliny. Wyluzowany dresiarz. Używa nowoczesnej mowy. Lubi rap i beatbox, ma zielone włosy. Wystąpił w odcinku Wiecznie młodzi.
 Czarek Slayer Jankowski – syn koleżanki Aliny. Nosi okulary i skórzany strój. Występował w programie Idol. Śpiewa muzykę heavymetalową. Ma długie, czarne włosy. Wystąpił w odcinku Dola idola. Ciekawostką jest to, że postać tą zagrał Przemysław Kaczyński, który wcześniej wcielił się w rolę Adriana.
 Bjorn Bergenstrup – norweski tramwajarz, który przyjechał do Karola w odcinku Bjorn Bergenstrup.
 Jarosław „Kuzguwu Boski Dynamit” Grzymek – Występuje w klubach nocnych na całym świecie. Ze względu na podobieństwo wizualne do Tadzia, podczas jego występu w warszawskim klubie Fiesta Figo Fago, Danka pomyliła go ze swoim mężem i dwukrotnie go spoliczkowała. Wystąpił w odcinku Kuzguwu boski dynamit.
 Doktor Bielecka – grafolog. Wystąpiła w odcinku List miłosny.
 Stasiu – woźny, lubi Norka. Wystąpił w odcinku List do szefa.
 Paweł – kolega Aliny ze szkoły, aktor. Wystąpił w odcinku Egzorcysta.
 Marzena Paczowska – pierwsza miłość Karola ze szkoły. Mieszka w Ameryce, ma trójkę dzieci. Wystąpiła w odcinku Zjazd absolwentów.
 Elżbieta Majchrzak – znajoma Karola ze szkoły, bardzo krzykliwa. Wystąpiła w odcinku Zjazd absolwentów.
 Super Anita – artystka, jej nagie zdjęcia można było ujrzeć w jednym z magazynów „Seks dżentelmena”, który czyta Karol. Zakochała się w Tadeuszu, uznając, że jest czuły i opiekuńczy. Pracuje w kasynie i w restauracji. Ma narzeczonego. Wystąpiła w odcinku Miłość jest ślepa.
Henryk Sprężyna  – kryminalista, przez pewien czas był w posiadaniu kubka Szpicbródki. Wystąpił w odcinku Koh-I-Noor.
Maksymilian „Byku” Myrdal – były zawodowy piłkarz, aktualnie zawodnik drużyny Orły Otwocka. Z powodu swoich umiejętności jest znienawidzony przez Karola i Tadzia. Wystąpił w odcinku Honor Albatrosa.

Osoby, które zagrały w serialu samego siebie 
 Grzegorz Skrzecz – wystąpił w odcinku Karol „Bombowiec” Krawczyk.
 Andrzej Grabowski – wystąpił w odcinku Kit Show.
 Kuba Wojewódzki – wystąpił w odcinku Dola idola.
 Zbigniew Wodecki – wystąpił w odcinku Zbyszek.

Kamienica

Przypisy 

Postacie z polskich seriali telewizyjnych
Listy postaci fikcyjnych